Palmarito kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Palmarito Tochapán, ort, Puebla, Quecholac, 
 Palmarito de la Sierra, ort, Sinaloa, Mocorito, 
 Palmarito, Guanajuato, San Luis de la Paz, 
 Palmarito, Veracruz, Tezonapa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar